Botha of Both of Bode is een achternaam die voorkomt in het Nederlands taalgebied, en afkomstig is uit de regio Friesland en Noord-Duitsland. De naam is afkomstig van het Germaans Butha en Proto-Indo-Europees duta, dat "boodschapper" betekent.

Naamdragers
Louis Botha (1862-1919), Zuid-Afrikaans militair en staatsman
Luki Botha (1930-2006), Zuid-Afrikaans autocoureur
Marthinus Christoffel Botha (1954-), Zuid-Afrikaans schrijver
Pieter Willem Botha (1916-2006), Zuid-Afrikaans politicus
Pik Botha (1932-2018), Zuid-Afrikaans diplomaat en politicus

Plaats
Botha (Canada)

Ook
 Botha (vliegtuig), tijdens de Tweede Wereldoorlog

Achternaam